Rollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Rollmann (1932–2008), deutscher Jurist, Werbekaufmann und Politiker (CDU)
 Hans Rollmann (1877–1940), deutscher Schuhfabrikant
 Julius Rollmann (1827–1865), deutscher Landschaftsmaler 
 Julius Rollmann (Bauingenieur) (1866–1955), Bruder von Max Rollmann, deutscher Bauingenieur, Hafenbaudirektor von Wilhelmshaven und Kiel und Ministerialrat
 Jürgen Rollmann (* 1966), deutscher Fußballtorhüter und Journalist
 Max Rollmann (1857–1942), Bruder von Julius Rollmann (Bauingenieur), deutscher Admiral und kommissarischer Gouverneur des deutschen Schutzgebiets Kiautschou

Rollmann steht für:
 Rollmann, eine im südlichen Münsterland verbreitete Spirituose mit Kräuter- und Kornbrandkomponenten